Cette liste contient les statistiques et records de l'Everton FC.

Records des joueurs

Matchs en équipe première 
 Plus jeune joueur : Jose Baxter, 16 ans, 191 jours, , 2-3 contre Blackburn Rovers.
 Plus jeune joueur en Coupe d'Europe : Jack Rodwell, 16 ans, 284 jours, , 3-2 contre AZ Alkmaar.
 Plus vieux joueur : Ted Sagar, 42 ans, 281 jours, , 0-1 contre Plymouth Argyle.
 Plus utilisé en championnat : Neville Southall, 578
 Plus utilisé en Coupe d'Angleterre : Neville Southall, 70
 Plus utilisé en coupe de la ligue anglaise : Neville Southall, 65
 Plus utilisé en Coupe d'Europe : Brian Labone Colin Harvey et Tony Hibbert, 19
 Plus utilisé comme remplaçant : Duncan Ferguson, 82

Matchs toute compétitions confondues

Matchs en championnat

Matchs en coupe d'Angleterre

Matchs en coupe de la ligue

Matchs en coupe d'Europe

Buteurs 
 Meilleur buteur sur une saison – 60, Dixie Dean (1927-28)
 Meilleur buteur en un match – 6, Jack Southworth, le  (contre West Bromwich Albion)
 Meilleur buteur en championnat – 349, Dixie Dean
 Meilleur buteur en Coupe d'Angleterre – 28, Dixie Dean
 Meilleur buteur en coupe de la ligue – 19, Bob Latchford
 Meilleur buteur en Coupe d'Europe – 8, Romelu Lukaku
 Plus jeune buteur – James Vaughan, 16 ans, 271 jours, le  (contre Crystal Palace).

Buteurs toutes compétitions confondues

Buteurs en championnat

Buteurs en Coupe d'Angleterre

Buteurs en Coupe de la Ligue

Buteurs en Coupe d'Europe

Matchs sans encaisser de but

Transferts records

Record du montant payé pour un transfert

Record du montant reçu pour un transfert

Récompenses

Récompenses des managers 
Manager de l'année
 2002-03  David Moyes
 2004-05  David Moyes
 2008-09  David Moyes

Manager du mois
 1997-98 Jan  Howard Kendall
 1999-00 Sep  Walter Smith
 2002-03 Nov  David Moyes
 2004-05 Sep  David Moyes
 2005-06 Jan  David Moyes
 2007-08 Fév  David Moyes
 2008-09 Fév  David Moyes

Récompenses des joueurs 

Ballon d'or
 1986  Gary Lineker ()

Ballon d'or africain
 1996  Daniel Amokachi ()

Joueur océanien de l'année
 2004  Tim Cahill (Vainqueur)

Footballeur de l'année de la FWA
 1985  Neville Southall
 1986  Gary Lineker

Joueur de l'année PFA du Championnat d'Angleterre de football
 1985  Peter Reid
 1986  Gary Lineker

PFA Merit Award
 1977  Jack Taylor
 1982  Joe Mercer
 1986  Alan Ball (Comme vainqueur de la coupe du monde 1966)
 1986  Ray Wilson (Comme vainqueur de la coupe du monde 1966)
 1994  Billy Bingham
 1997  Peter Beardsley

Joueur du mois du championnat d'Angleterre de football
 1994-95 Feb  Duncan Ferguson
 1995-96 Apr  Andrei Kanchelskis
 1998-98 Apr  Kevin Campbell
 2006-07 Sep  Andy Johnson
 2008-09 Feb  Phil Jagielka

Personnalité sportive de l'année pour la BBC Pays de Galles
 1995  Neville Southall

Jeune personnalité sportive de l'année pour la BBC
 2003  Wayne Rooney

Récompenses de l'Evertonfc.com

Records du club

Victoire 
 Records de victoires en une saison – 29 en 42 matches, Championnat d'Angleterre de football, 1969-70
 Records du moins de victoire en une saison – 9 en 22 matches en 1912-13 et 9 en 42 matches en 1979-809 en 38 matches en 1997-98 et 2003-04

Défaite 
 Records de défaites en une saison – , 42 matches en 1993-94
 Plus petit nombre de défaite en une saison – 1 en 22 matches en 1890-91

Buts 
 Plus grand nombre de buts marqués en une saison – 121 en 42 matches, Championnat d'Angleterre de football D2 en 1930-31
 Plus petit nombre de buts marqués en une saison – 34 en 38 matches en 2005-06
 Plus grand nombre de buts encaissés en une saison – 92 en 42 matches en 1929-30
 Plus petit nombre de buts encaissés en une saison – 27 en 40 matches en 1987-88

Points 
 Plus grand nombre de points en une saison (victoire à deux points) – 66 en 42 matches en 1969-70
 Plus grand nombre de points en une saison (victoire à trois points) – 90 en 42 matches en 1984-85
 Plus petit nombre de points en une saison (victoire à deux points) – 20 en 22 matches en 1888-89
 Plus petit nombre de points en une saison (victoire à trois points) – 39 en 38 matches en 2003-04

Matches

Premiers matchs 
 Premier match de coupe d'Angleterre – contre Bolton, Premier tour qualificatif,  (match nul 0-0)
 Premier match de championnat – contre Accrington le  (victoire 2-1)
 Premier match à Goodison – contre Bolton (victoire 4-2)
 Premier match en coupe d'Europe – contre Dunfermline Athletic, Coupe des villes de foires le  (victoire 1-0)
 Premier match en coupe de la ligue  – contre Accrington Stanley (victoire 3-1)

Victoire la plus lourde 
 Victoire en championnat : 9-1 contre Manchester City le , contre Plymouth Argyle le 
 Victoire en coupe d'Angleterre : 11-2 contre Derby County,  le 
 Victoire en coupe de la ligue:  8-0 contre Wimbledon,  le 
 Victoire en match aller retour cumulés en coupe de la ligue : 11-0 contre Wrexham, , 1990,
 Victoire en coupe d'Europe: 6-1 contre SK Brann, Coupe de l'UEFA, le , 6-2 contre IB Keflavik, en Coupe des clubs champions
 Victoire en match aller retour cumulés en coupe d'Europe : 10-0 contre Finn Harps, Coupe de l'UEFA, premier tour en 1978.

Victoire à l'extérieur la plus lourde 
 Victoire à l'extérieur la plus lourde en championnat : 7-0 contre Charlton Athletic le 
 Victoire à l'extérieur la plus lourde en coupe d'Angleterre : 6-0 contre Crystal Palace le 
 Victoire à l'extérieur la plus lourde en championnat de première division : 6-1 contre Derby County le 
 Victoire à l'extérieur la plus lourde en coupe de la ligue : 5-0 contre Wrexham, League Cup,  match aller le 
 Victoire à l'extérieur la plus lourde en coupe d'Europe : 5 0 contre Finn Harps, Coupe de l'UEFA,  le

Défaite la plus lourde 
 Défaite la plus lourde en championnat : 0-7 contre Sunderland le  et contre Wolverhampton le 
 Défaite la plus lourde en coupe d'Angleterre : 0-6 contre Crystal Palace, , le

Affluence au stade 
 Plus grande affluence en championnat 78,299 contre Liverpool le 
 Plus grande affluence en coupe d'Angleterre 77,902 contre Manchester United,  le 
 Plus grande affluence en coupe de la ligue 54,032 contre Bolton, demi-finale, match aller, le 
 Plus grande affluence en coupe d'Europet 62,408 contre l'Inter de Milan, European Cup, premier tour, match aller le 
 Plus faible affluence en championnat 7,802 contre Sheffield Wednesday le 
 Plus faible affluence en coupe d'Angleterre 15,293 contre Wimbledon, , match d'appui le 
 Plus faible affluence en coupe de la ligue 7,415 contre Wrexham, , match retour le

Records nationaux 
 Goodison Park est le seul stade de club à avoir accueilli une demi-finale de Coupe du monde au Royaume-Uni.
 Goodison Park a accueilli Angleterre / République d'Irlande le . L'Angleterre a perdu 2-0, ce qui constitue sa première défaite à domicile contre une équipe n'appartenant pas à une nation du Royaume-Uni. Le joueur d'Everton Peter Farrell marque un but durant le match.
 Everton est le premier club anglais à participer à cinq compétitions européennes consécutives (1962-63 à 1966-67).
 Everton est le seul club à avoir disputé au moins 100 saisons en première division en Angleterre.
 Everton a marqué et encaissé plus de buts que n'importe quel autre club au cours de leur histoire en première division anglaise.
 Everton détient le record du nombre de matchs perdus en première division ainsi que le record du nombre de matchs donnant lieu à un match nul.
 Le club détient le record de la durée de la qualité de champion en titre : Everton a gagné le championnat en 1915 et resta champion en titre jusqu'à la fin de la saison 1919-20 du fait de l'annulation des compétitions à cause de la Première Guerre mondiale. Everton gagne aussi le titre de champion en 1939, et à nouveau garde son titre jusqu'à la fin de la saison 1946-47, première année de championnat après la Seconde Guerre mondiale.
 Everton est le premier club qui lors de sa victoire en championnat se voit remettre un trophée et des médailles à ses joueurs.
 Everton est le premier club à avoir compté deux joueurs différents dans son équipe ayant deux années de suite été les plus jeunes buteurs en championnat
 Premier club à atteindre les 4000 matchs en championnat d'Angleterre de première division
 Premier club à avoir accumulé 5000 points en championnat
 Premier club à avoir remporté le championnat en jouant ses matchs à domicile dans 2 stades différents
 Premier club dont le stade sert à l'organisation d'une finale de Coupe d'Angleterre
 Premier club anglais invité à s'entraîner à Coverciano.
 Everton est le premier club à remporter la Coupe d'Angleterre après avoir mené par 2-0.
 Everton est le premier club à disputer consécutivement 4 Charity Shields à Wembley entre 1984 et 1987.
 Les six buts marqués par Jack Southworth contre West Bromwich Albion le  constituent le premier sextuplé de l'histoire du championnat anglais.

Records européens 
 Goodison Park construit en 1892 est le premier stade construit destiné uniquement au football.
 Everton est le premier club à avoir installé un chauffage souterrain de sa pelouse.
 Everton est le premier club à avoir remporté une séance de tirs au but en coupe d'Europe en 1970 contre le Borussia Mönchengladbach
 Everton est le premier club à avoir édité un programme officiel lors de ses rencontres à domicile.
 Everton est le premier club à avoir eu un stade avec des tribunes de deux étages aux quatre coins du terrain
 Everton est le premier club à jouer dans un stade comportant des tribunes de trois étages

Notes et références

Références 
 
 

Records
Everton FC